Ниже приведён список арабских имён и имён арабского происхождения.



А

Б

В

Г

Д

З

И

К

Л

М

Н

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ш

Ю

Я

Литература

Ссылки 
 
 
 Справочник по мусульманским именам / Nazovite.Ru
 Арабские имена / ArabskieImena.Narod.Ru
 Мусульманские имена / MuslimNames.Ru
 Женские мусульманские имена Diamant.su
 Мужские мусульманские имена Diamant.su

Араб